Larrivoire é uma comuna francesa na região administrativa de Borgonha-Franco-Condado, no departamento de Jura. Estende-se por uma área de 6,5 km².

Demografia

Comunas de Jura (departamento)